Зай-Каратай — топоним:

 Зай-Каратай — река в Татарстане.
 Зай-Каратай — село в Татарстане.